Hans Meyer (1846–1919) grafikus
 Hans Meyer (1858–1929) utazó, Afrika-kutató
 Hans Meyer (1867–1949) építész
 Hans Meyer (1884–1966) filozófus
 Hans Meyer (1925–2020) dél-afrikai színész
 Hans Meyer (1933) jogász
 Hans Meyer (1942) német labdarúgó, edző